Работода́тель — один из субъектов трудового права.

Российское законодательство 

Согласно ст. 20 Трудового кодекса РФ, работодатель — юридическое лицо, физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделённый правом заключать трудовые договоры.

Работодателями — физическими лицами признаются 

 Физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее — работодатели — индивидуальные предприниматели).
 Физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее — работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя осуществляются 

 Физическим лицом, являющимся работодателем;
 органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица 

 достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объёме, а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объёме.
 Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.
 От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства.
 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объёме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

Права работодателя 

Работодателю согласно ч. 1 ст. 22 Трудового кодекса РФ предоставлены следующие права:

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.

Обязанности работодателя 

Работодатель согласно ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ несёт следующие обязанности:

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ , коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над их выполнением;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 вести учёт фактически отработанного каждым работником времени;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Кроме того, работодатель обязан:
 вести воинский учёт (за исключением работодателей-физических лиц) — Закон «О воинской обязанности и военной службе»);
 исполнять обязанности налогоплательщика по обязательному государственному страхованию (единый социальный налог) и налогового агента по подоходному налогу, включая уплату налогов и подачу деклараций;
 зарегистрироваться в органах управления государственными внебюджетными фондами.

Объединения работодателей 

Работодатели могут объединяться в организации для координации компаний в вопросах, представляющих взаимный интерес (действуя аналогично профсоюзам). В некоторых странах такие организации могут участвовать в обсуждении изменений в трудовое законодательство.

Крупнейшие работодатели 
Ниже представлен список крупнейших работодателей мира, данные на 2010 год:
 Министерство обороны США — 3.2 млн чел.
 Народно-освободительная армия Китая — 2.3 млн чел.
 Walmart — 2.1 млн чел.
 McDonalds (с учётом франчайзинговых магазинов) — 1.7 млн чел.
 Национальная нефтяная компании Китая — 1,7 млн чел.
 Китайская Национальная электрораспределительная компания — 1,6 млн чел.
 Национальная служба здравоохранения Великобритании — 1.4 млн чел.
 Индийские железные дороги (данные 2006 г.) — 1.4 млн чел.
 Foxconn — 1,23 млн. чел.
 Российские железные дороги (данные 2009 г.) — 1 млн чел.
 Почта Китая — 0.9 млн чел.

Крупнейшие работодатели среди публичных компаний 
По состоянию на 2014 год крупнейшими работодателями среди публичных компаний являлись:

Примечания 

Трудовое право